Игорь Четвериков:
 Четвериков, Игорь Витальевич (род. 1966) — белорусский кинорежиссёр.
 Четвериков, Игорь Вячеславович (1909—1987) — советский авиаконструктор.